Грейтер-Напани (, до 1998 года Напани) — город в провинции Онтарио (Канада), расположенный на берегу озера Онтарио, центр графства Леннокс и Аддингтон. Статус города имеет с 1864 года, переименован в 1998 году в связи с присоединением ряда соседних тауншипов. Население в 2016 году — около 15,9 тысячи человек.

География 
Грейтер-Напани расположен в Восточном Онтарио, на реке Напани, впадающей в озеро Онтарио. В  к востоку от Грейт-Напани находится город Кингстон. На юге городскую границу Грейтер-Напани определяют контуры залива Квинти озера Онтарио. Северная оконечность города, бывшая деревня Роблин, с запада граничит с туристическим регионом Ленд-О’Лейкс.

Площадь Грейтер-Напани в 2016 году составляла . Город является административным центром графства Леннокс и Аддингтон.

Через город проходит шоссе 401, ведущее из Торонто в Монреаль. С 1856 года в Грейтер-Напани действует железнодорожная станция (в год создания принадлежавшая компании Grand Trunk Railway).

История 
Европейские поселенцы начали осваивать район современного Грейтер-Напани в конце XVIII века. Первыми жителями региона стали лоялисты, переселявшиеся туда после американской революции. В 1785 году на реке Напани рядом с водопадом была построена лесопилка, а год спустя — мельница. В 1799 году оба предприятия приобрёл бизнесмен из Кингстона Ричард Картрайт, и они продолжали работу на протяжении всего XIX века.

К 1830 году было проведено межевание местных земель, в Напани насчитывалось около двух дюжин домов и он развивался как порт, специализирующийся на вывозе древесины, зерна и поташа. В 1852 году Напани получил статус полицейской деревни ( — специальный муниципальный статус для общин, недостаточно больших, чтобы избирать собственный городской совет), а в 1855 году — статус независимого муниципалитета.

В 1856 году в Напани открылась станция железной дороги Grand Trunk, что дало толчок к дальнейшему развитию местной экономики. В 1863 году Напани стал административным центром графства Леннокс и Аддингтон, а в 1864 году получил статус малого города ().

Благодаря своим гидроэнергетическим ресурсам город пережил период стремительной индустриализации в 1870—1880-е годы. К началу XX века население и облик Напани стабилизировались и впоследствии менялись лишь незначительно (за исключением периодов роста в военные и послевоенные годы). В 1998 году в состав города были включены четыре соседствующих с ним  — Адолфустаун, Ричмонд, Саут-Фредериксберг и Норт-Фредериксберг. Возникшее в результате муниципальное образование получило название Грейтер-Напани.

Население и администрация 
Согласно данным переписи населения 2016 года, в Грейтер-Напани проживали 15 892 человека, что на 2,5 % больше, чем в 2011 году (население провинции Онтарио за это же время выросло на 4,6 %). Плотность населения составляла 34,5 человека на км. Около 15 % жителей составляли дети и подростки до 14 лет включительно, около четверти — люди пенсионного возраста (65 лет и старше), в том числе более 3 % — люди в возрасте 85 лет и старше. Средний возраст жителей составлял 45,7 года, медианный — 49 лет (в среднем по провинции существенно ниже — соответственно 41 и 41,3 года).

61 % жителей в возрасте старше 15 лет в 2016 году состояли в официальном или гражданском браке, ещё около 10 % были разведены или жили раздельно. Средний размер учётной семьи составлял 2,7 человека, примерно в 14 % семей были родители одиночки. В большинстве семей с детьми были 1 или 2 ребёнка, семьи с 3 и более детьми составляли порядка 16 %, ещё у 2400 супружеских пар детей, живущих с ними, не было. На домохозяйство в среднем приходилось 2,3 человека, более четверти домохозяйств состояли из одного человека.

Более 90 % жителей Грейтер-Напани в 2016 году были уроженцами Канады, а более 2/3 от общего числа жителей-иммигрантов прибыли в страну до 1981 года. Наиболее крупными были общины выходцев из Великобритании (более трети от общего числа иммигрантов), Германии и США. Чуть менее 20 % жителей города прибыли в него в период с 2011 по 2016 год, но абсолютное большинство от этого числа составляли внутрипровинциальные мигранты. Английский язык был родным для 95 % населения, чуть более 5 % владели обоими государственными языками Канады.

20 % населения в возрасте 15 лет и старше не имели оконченного среднего образования, около трети имели аттестат зрелости, ещё треть — среднее техническое или специальное образование и 12 % — высшее (от бакалавра и выше). Наиболее распространённые области образования — медицина и здравоохранение, бизнес, маркетинг и менеджмент, а также инженерные и технические специальности.

Городское самоуправление осуществляется советом из семи членов, включая мэра, заместителя мэра и по одному депутату от каждого избирательного округа. Выборы в городской совет проходят раз в четыре года. Грейтер-Напани также служит местом пребывания администрации графства Леннокс и Аддингтон, в которую входят восемь человек, представляющих четыре муниципалитета более низкого уровня.

Экономика 
Основу экономики Грейтер-Напани составляют производство шин и мебели (мебельная фирма Gibbard Furniture Shops действует с 1835 года), а также сельское хозяйство. Часть населения занята в гражданской администрации, что связано с ролью города как административного центра графства. Туристическими достопримечательностями являются музей графства и дом-музей Аллана Макферсона, а также ежегодный рыболовный турнир Walleye Derby.

По состоянию на 2016 год около 57 % населения города входили в число работоспособных жителей Онтарио. Уровень безработицы составлял 6 %. Почти 90 % трудоустроенных жителей были наёмными работниками, наиболее значительное число работников было трудоустроено в сфере здравоохранения и социальных услуг, торговле, промышленном производстве, строительстве и сфере питания и гостиничных услуг, а также в гражданской администрации.

Медианный годичный доход до вычета налогов на жителя в возрасте от 15 лет и старше в 2015 году составлял 31,6 тысячи канадских долларов, после вычета налогов — 28,9 тысячи, что меньше, чем в среднем по провинции (соответственно 33,5 и 30,6 тысячи долларов). Средний доход после вычета налогов на жителя Грейтер-Напани составлял 34,4 тысячи долларов (39,3 по провинции). Медианный доход после вычета налогов составлял в Грейтер-Напани 57,2 тысячи долларов на учётную семью (в Онтарио 65,3) и на экономическую семью 68,7 тысячи долларов (79,5 в Онтарио).

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Онтарио
Города, основанные в XVIII веке